Batuaji (Kerambitan)
 Batuaji (Ringinrejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing